

Aziende
ABB (Asea Brown Boveri), multinazionale svizzera

Codici 
 abb – codice ISO 639-3 della lingua bako